Schatzhaus der Sikyonier steht für:

 Schatzhaus der Sikyonier (Delphi)
 Schatzhaus der Sikyonier (Olympia)